Hermann Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Hermann Fiedler (Heimatforscher) (1809–1878), deutscher evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
 Hermann Georg Fiedler (1862–1945), deutscher Germanist